

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Orin (Észak-Dakota)
 Orin (Washington)
 Orin (Wyoming)

 Franciaország
 Orin (Pyrénées-Atlantiques)

 Irán
 Orin (Irán)

 Nigéria
 Orin (Nigéria)

Egyéb 
 Orin (keresztnév)
 ORiN – gyárautomatizációs rendszerek hálózati csatolófelülete